Împărțirea cu zero sau Împărțirea la zero se poate referi la:

 Împărțirea cu zero, concept din matematică
 Împărțirea la zero (carte), carte de Ted Chiang